Geografisch
 Kolvenbach (Bad Münstereifel) - stadsdeel van Bad Münstereifel
 Kolvenbach (Erft) - linker zijrivier van de Erft in de gemeente Bad Münstereifel
 Kolvenbach (Eschweiler Bach) - linker zijrivier van de "Eschweiler Bach" (zelf weer een zijrivier van de Erft) in de gemeente Nettersheim

Personen
 Peter Hans Kolvenbach (1928–2016) -  generaal-overste van de jezuïeten